Сателлит — название футбольного клуба:
 «Сателлит» — футбольный клуб из Абиджана.
 «Сателлит» — футбольный клуб из Конакри.

См. также 
 «Сателитес» — футбольный клуб из Тулансинго.